Franz Junius ist der Name folgender Personen:

* Franz Junius der Ältere (1545–1602), französisch-niederländischer Theologe und Hebräist
 Franz Junius der Jüngere (1591–1677), niederländischer Theologe, Philologe, Kunsthistoriker und Publizist